Бретислав Оломоуцький (? — 1201) — князь Оломоуцький в 1189—1192 і з 1194 року. Син Оломоуцького князя Отти III  і української князівни Дюранси. Онук Великого князя Київського Мстислава І.

І по батьківській, і по материнській лінії був нащадком великих князів Київських.

Біографія 
Бретислав народився в родині князя Оломоуцького Отто ІІІ і української князівни Дюранси, доньки великого князя Київського Мстислава.

1160 року помер батько Бретислава. Скориставшись тим, що він і його старший брат Володимир були ще неповнолітніми, Богемський князь забрав Оломоуцьке князівство в своє управління.

1189 року князем Богемії став Конрад II, який об'єднав перед цим в своїх руках всі Моравські князівства. Він звільнив своїх родичів з заслання і повернув князівство в Оломоуці Володимиру і Бретиславу.

1192 року князем Богемії стає Оттокар I, що віддав усю Моравію, в тому числі й Оломоуц, своєму брату Владиславу III. Однак незабаром Оттокар I був зміщений, а його наступником став єпископ Праги Іржи Бржетіслав. Він 1194 року відібрав Моравію у Владислава ІІІ, повернувши Оломоуц Володимиру і Бретиславу.

Вони залишились князями Оломоуцькими і після того, як 1197 року Оттокар I знову отримав Богемський престол, проте над ними був поставлений сюзереном Владислав ІІІ з титулом маркграфа Моравії.

У грудні 1200 помер старший брат Бретислава Володимир. Бретислав пережив його ненадовго: він помер в 1201 році.
Після його смерті Оломоуцьке князівство захопив маркграф Моравії Владислав ІІІ, а єдиний син Бретислава обрав духовну кар'єру.

Діти 
Ім'я дружини Бретислава невідомо. Відомо, що у нього був один син:

 Зігфрід (пом. 1227), канонік в Оломоуці, декан Оломоуцького капітулу з 1226 р.

Родовід

Джерела 
 Vaníček Vratislav. Velké dějiny zemí Koruny české II. 1197—1250. — Praha: Paseka, 2000.
 Wihoda Martin. Morava v době knížecí 906—1197. — Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. — 464 p. — ISBN 978-80-7422-563-0.

Чеські князі
Пржемисловичі